Соревнования в марафонском беге у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 12 августа в Берлине.

Старт и финиш располагались на площади Брайтшайдплац. Трасса представляла собой 10-километровый круг, проложенный рядом с достопримечательностями немецкой столицы: Берлинским зоопарком, Колонной Победы, Дворцом Бельвю и Бранденбургскими воротами.

Помимо личного первенства в забеге определялись победители и призёры командного Кубка Европы. В зачёт каждой сборной шли результаты трёх лучших участников.

Действующим чемпионом Европы в марафоне являлся Даниэле Меуччи из Италии. Он не защищал свой титул из-за болезни.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Старт забегу был дан 12 августа в 10:00 по местному времени. На дистанцию отправились 72 марафонца из 25 стран. Первую половину дистанции многочисленная группа лидеров преодолела за 1:05.54. Основные претенденты на медали определились к 30-му километру, когда темп стал возрастать. К этому моменту с дистанции сошёл один из главных фаворитов чемпионата Сондре Нордстад Моэн. Норвежец, установивший в декабре 2017 года рекорд Европы (2:05.48), не смог продолжить бег из-за травмы бедра. После 30-го километра вперёд пошёл бельгиец Кун Нарт, чей рывок смогли поддержать только Тадессе Абрахам из Швейцарии и итальянец Яссин Рашик. Втроём они бежали недолго: темп Нарта оказался не под силу его оппонентам, он довольно быстро стал единоличным лидером и уверенно довёл дело до победы. Марафонец из Бельгии установил личный рекорд и стал первым человеком в истории чемпионатов Европы, кто пробежал дистанцию быстрее 2 часов 10 минут — 2:09.51. Через полторы минуты финишировал Абрахам, третьим стал Рашик.

Командное первенство 

В зачёт шли результаты 3 лучших участников команды. Победитель определялся по сумме их времён.

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Примечания

Ссылки 
 

марафон